Zenos bezeichnet:

 Andrew Constantinides Zenos (Ανδρέας Κ. Ζηνός) (1855–1942), US-amerikanischer Neutestamentler griechischer Herkunft
 Demetrios Zenos (Δημήτριος Ζηνός), griechischer Korrektor und Autor in Venedig
 Zenos Cars, britischer Automobilhersteller
 Zenos Frudakis, US-amerikanischer Bildhauer